Ховланд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ховланд, Карл Ивер (1912—1961) — американский психолог, профессор Йельского университета, основатель Йельской школы убеждающей коммуникации.
 Ховланд, Эвен (род. 1989) — норвежский футболист. Центральный защитник немецкого клуб «Нюрнберг».